Кизевáльтер (Kiesewalter, Kiesewalther, Kizevalter) — немецкая фамилия. 

Известные носители:

 Кизевальтер, Вера Сергеевна (1899—1982) — советская художница, иллюстратор, книжный график.
 Кизевальтер, Георгий Дмитриевич (род. 1955) — российский художник-концептуалист, автор инсталляций и эссеист.
 Кизевальтер, Дмитрий Сергеевич (1912—1987) — геолог, преподаватель МГРИ.

Примечания 

